Ираи́да Ивановна Фомина (, поселок Разлив, Российская империя — 15 сентября 1964, Москва, СССР) — советский художник, книжный график. Член Союза работников искусств с 1928 года, член МССХ с 1943 года.

Биография 
Родилась  в поселке Разлив в семье будущего академика архитектуры И. А. Фомина. Начала рисовать с раннего детства. Большое влияние на становление художника оказали отец и старший брат, будущий архитектор И. И. Фомин.

В 1922 г. окончила ленинградскую общую трудовую школу № 217 (бывш. гимназия Карла Мая), в 1924 г. поступила в Ленинградский художественно-промышленный техникум на отделение книги и плаката, которым руководил художник-график В. Н. Левитский (1879—1942). Окончила техникум в 1928 г., работала как художник по фарфору, художник-плакатист, художник книги.
Одновременно с ней в эти же годы на отделении книги и плаката учились Н. О. Мунц (1907—1980),  И. В. Шабанов (1906—1973) и М. В. Борисова-Мусатова (1905—1991), дружбу с которыми Ираида Фомина поддерживала долгие годы.
 
В 1932 г. Ираида Фомина переехала в Москву в связи с переводом в столицу ее отца. В 1936—1940 гг. училась в Институте повышения квалификации при Московском институте изобразительных искусств, сначала в мастерской ксилографии у А. И. Кравченко (1889—1940), затем у В. А. Фаворского (1886—1964) , позднее в мастерской офорта у М. А. Доброва (1877—1958).. Занималась рисунком, живописью и офортом в студии им. И. И. Нивинского.
В период учебы Ираида Фомина много рисует карандашом, пишет маслом и акварелью, работает в станковой графике, создает серии в разных техниках гравюры: ксилографии, литографии, линогравюры, офорта и монотипии. В них находят отражение и впечатления от путешествий в Сванетию (1930-е гг.), и занятия планёрным спортом (1935—1937 гг.). 

Во время Великой Отечественной войны Ираида Фомина остаётся в Москве, выполняет серию офортов, посвящённых снятию блокады Ленинграда.

В послевоенные годы интенсивно и плодотворно работает в книжной графике, оформив более 80 изданий по архитектуре, музыке, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, произведений отечественной и зарубежной художественной литературы. Оформляя книгу, И.И.Фомина стремится к максимальному использованию полиграфических средств (шрифтов, цветов, фактур переплетных материалов) в художественных целях. Для каждой книги Фомина рисует свой шрифт, включая самый мелкий. Один из её шрифтов носит название «Мир» (1962).
 
 Ираида Фомина — автор обложки журнала «Юность» (первый номер вышел в июне 1955 г.).
В 1950—1951 гг. Ираида Фомина — член бюро Подсекции художников книги Секции графики МССХ. В 1950—1960-е гг. — член Художественного совета по промграфике Комбината графического искусства Московского отделения Художественного фонда РСФСР, в который входили такие известные художники-графики, как В. В. Лазурский (1909—1994), И. Б. Кравцов (1931—?), А. Н. Побединский (1904—1979), А. Д. Крюков (1923—1997) и др. Участник многочисленных художественных выставок (плаката, книжной графики, шрифта).

Ираида Ивановна Фомина умерла 15 сентября 1964 г. в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище в семейном захоронении Фоминых рядом с отцом и матерью.

Мастерство Ираиды Фоминой было признано современниками еще при ее жизни. Она — обладатель золотой медали «За выдающиеся достижения в области книжного оформления» (Лейпциг, 1959 - за эскизы титульного листа и разворота «Слова о полку Игореве»), серебряной медали ВДНХ СССР, дипломов Всесоюзного конкурса искусства книги. Ее работы были опубликованы в международном иллюстрированном справочнике ведущих художников промышленной графики, иллюстраторов, типографов и карикатуристов "Who’s who in graphic art" (Zurich, 1962), в альбомах, посвященных искусству шрифта, книжного оформления и графического дизайна,.

Основной массив подлинников работ Ираиды Фоминой (графический архив) хранится в Центре визуальной информации Российской государственной библиотеки искусств (г.Москва), отдельные художественные произведения хранятся в Музее книги Российской государственной библиотеки (г.Москва), музее Императорского фарфорового завода (г.Санкт-Петербург), в частных собраниях.

Промграфика 
 
В конце 1920-х—начале 1930-х гг. И. И. Фомина разрабатывает упаковку для пищевых продуктов, эмблемы, марки, эскизы тканей и росписей по фарфору, рекламные проспекты и др. Участвует в конкурсах, объявленных Ленинградским пищевым трестом (торговая марка и оформление продукции, 1928; II премия), Росстеклофарфором (рисунки и скульптура для керамического производства, 1930), Интуристом (рекламный плакат, 1930—1931; I и II премии) и др.

Разработала издательскую марку для Издательства Академии наук СССР. Автор торговой марки «Главмолоко» Наркомпищепрома СССР (1934—1946). Принадлежность Фоминой авторства знаменитой бело-голубой этикетки для сгущенного молока пока документально не подтверждена. Известен разработанный ею сине-красно-белый вариант для «Союзконсервмолоко» Наркомснаба СССР (1930—1934). Во 2-й половине 1940-х гг. изготовила серию стандартных марок по закрытому конкурсу Министерства связи СССР.

Монументальная живопись 
В 1920-х гг. в Ленинграде вместе с архитектором Л.В.Рудневым участвовала в оформлении Невского проспекта, в начале 1930-х гг. - в росписи Ленинградской государственной консерватории.

В 1937 - 1938 годах Ираида Фомина вместе с архитектором Д.В.Фоминым участвовала в оформлении павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки:

"Зерно", первый вариант (с 1938 года много раз менял название, в 1954 г. реконструирован) - проект и выполнение росписи наружных кессонов;

"Животноводство", первый вариант (перестроен в ходе послевоенной реконструкции, к 1967 разобран, за исключением боковых стен) - проект и выполнение росписи наружных кессонов;

"Таджикская ССР" (снесен в 1966 году)  - проект и выполнение росписи плафона и кессонов главного портика.

Оформление книг 
Начиная с 1928 года, работала с издательствами: "Космос" (Харьков), Academia (Ленинград), "Детгиз" (Москва), "Издательство Академии архитектуры" (Москва), "Издательство Академии наук" (Москва), "Искусство" (Москва), "Музгиз" (Москва) и др. Среди книг, оформленных Ираидой Фоминой:

 Санд Ж. Бабушкины сказки. - Харьков: Космос, 1928.

 Рукописи Пушкина в библиотеках, музеях и архивохранилищах СССР : Краткое описание / Под редакцией Н.В. Измайлова и Ю.Г. Оксмана. - Ленинград: Academia, 1929.

 Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин: Литературные доходы Пушкина. - Ленинград: Academia, 1930.

 Обручев С.В. Колымская землица : Два года скитаний / С предисловием  П.Г. Смидовича. - Москва: Советская Азия, 1933.

 Рончевский К.И. Варианты римских капителей: Материалы к изучению декоративного искусства / Перевод  с французского, под редакцией В.Д. Блаватского. - Москва: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1935.

 Северов Н.П. Памятники грузинского зодчества. - Москва: Издательство Академии архитектуры СССР, 1947.

 Советская архитектура за XXX лет РСФСР / Управление  по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР. - Москва: Академия архитектуры, 1950.

 Рзянин М.И. Памятники русского зодчества. - Москва: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950.

 Тургенев И.С. Отцы и дети / Послесловие и подготовка к печати текста приложений Н. Бродского ; Рисунки И. Астапова. - Москва: Детиздат, 1950.

 Шасс Ю.Е. Архитектура жилого дома: Поселковое строительство 1918 – 1948 годов. – Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1951.

 История Москвы : В 6 т. / Академия наук СССР. Институт истории. - Москва: Академия наук СССР, 1952. Т. 1: Период феодализма XII-XVII вв. / Редакторы: С.В. Бахрушин и др. - 1952.

 Бунин А.В. История градостроительного искусства. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953. Т. 1. - 1953.

 Коростин А.Ф. Русская литография XIX века. - Москва: Искусство, 1953.

 Соловьев К.А. Русский художественный паркет. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.

 Снегирев В.Л. Памятник архитектуры - храм Василия Блаженного. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.

 Минкус М., Пекарева Н. И.А. Фомин / Под редакцией члена-корреспондента Академии архитектуры СССР Ю. Савицкого. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.

 Талепоровский В.Н.  Кваренги : Материалы к изучению творчества. - Ленинград; Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954.

 Мусоргский М.П. Борис Годунов: Клавир. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1955.

 Картины Дрезденской галереи : Альбом / Составитель и автор комментариев М.Я. Либман; вступительная статья А. Чегодаева. - Москва: Изогиз, 1956

 Альбомы партикулярных строений : жилые здания Москвы XVIII века / Подготовка к изданию, статья и комментарии Е.А. Белецкой. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1956. - (Архитектурные альбомы М.Ф. Казакова).

 Шапорин Ю.А. Декабристы : Опера в 4-х действиях, 9-ти картинах / Либретто Вс. Рождественского по мотивам А.Н. Толстого; Переложение для пения с фортепьяно В. Васильева. - Москва: Музгиз, 1956.

 Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. - Москва: Детгиз, 1957. - (Золотая библиотека).

 Советская скульптура. 1917-1957 : Альбом / Составление и комментарии И. Тупицина; Предисловие А. Зотова. - Москва: Изогиз, 1957.

 Чуковский К.И. От двух до пяти. - Москва: Детгиз, 1957.

 Московский Кремль : Альбом / Вступительная статья и аннотации А.А. Гончаровой и Н.В. Гордеева ; Фотографии А.А. Тартаковского ; Государственная оружейная палата. - Москва: Госстройиздат, 1958.

 Древнерусская живопись в собрании Государственной Третьяковской галереи : Альбом. - Москва: Изогиз, 1958.

 Индонезийские сказки / Перевод с индонезийского и предисловие В.А. Островского. - Москва: Гослитиздат, 1958. - (Массовая серия).

 Les arts décoratifs populaires en Russie / M. Ilyne ; Trad. par T. Bodko. - Moscou: Éd. en langues étrangères, 1959.

 Антология чешской поэзии XIX-XX веков : В 3 т. : Перевод с чешского / Составление и примечания Л. Кишкина и др.; вступительная статья С. Никольского. - Москва: Гослитиздат, 1959.

 Вебер К.М. Вольный стрелок: Опера в 3-х действиях: Переложение для пения с фортепьяно / Либретто Ф. Кинда, речитативы Г. Берлиоза. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1961

 Прокофьев С.С. Александр Невский: Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра: Партитура. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1961

 Белинский В.Г. О театре : Статьи : Для старшего  возраста / Вступительная статья Ю. Гаецкого. - Москва: Детгиз, 1961. - (В мире прекрасного)

 
 

 
 
 
 
 Римский-Корсаков Н. А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Переложение для пения в сопровождении фортепьяно. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1962.

Участие в выставках 
 1932 — Первая всесоюзная выставка плаката «Плакат на службе пятилетки».
 1934 — Молодежная выставка в Москве.
 1944 — Выставка офорта, 1934—1944.
 1948 — Первая выставка художников книги.
 1951 — Вторая выставка художников книги.
 1951 — Выставка книги и книжной графики Детгиза.
 1952 — Третья выставка художников книги.
 1953 — Выставка русского рисованного шрифта московских художников.
 1953 — Четвертая  выставка художников книги.
 1955 — Пятая выставка художников книги.
 1957 — Шестая выставка художников книги.
 1957 — Выставка живописи, скульптуры, графики к Первому Всесоюзному съезду советских художников. 
 1959 — Седьмая выставка книжной графики.
 1963 — Выставка советской прикладной графики (1917—1963).
 1964 — Выставка к 400-летию начала книгопечатания в России.

Участие в международных выставках 
 1956 — Выставка в Париже, Бордо и Марселе (Франция).
 1958 (октябрь, ноябрь) — Выставка в Румынии (Клуш, Бухарест, Яссы).
 1958 (ноябрь) — Выставка в Польше (Варшава, Краков, Катовице).
 1959 — Выставка в Венгрии.
 1959 — Международная выставка искусства книги в Лейпциге (ГДР).
 1959 — Чехословакия.

Семья 
 Отец — Иван Александрович Фомин (1872—1936), русский и советский архитектор, академик архитектуры.
 Мать — Александра Николаевна Фомина (ур. Николаева, 1874—1964), домохозяйка.
 Брат — Игорь Иванович Фомин (1904—1989), советский архитектор.
 Муж — Михаил Вениаминович Хвостов (1896—1941), дирижер. Брак был заключен в 1927 г. и продлился до 1935 г. Вторым браком М. В. Хвостов был женат на Ирине Леонидовне Шервуд (1904—1997?), дочери скульптора Л. В. Шервуда (1871—1954).
 Дочь — Александра Ивановна Фомина (р. 1939), художник-монументалист.

Память 
 1965 — Первая посмертная выставка работ И. И. Фоминой. (Москва)
 1986 — Выставка произведений к 80-летию со дня рождения.
 2011 — «История архитектуры: книжная графика И. И. Фоминой 1940—1960 гг.» (Москва, Московский архитектурный институт).
 2012 — «Династия Фоминых: архитекторы и художники». (Москва, Российская государственная библиотека искусств).
 2013 — «Между буквой и образом: творческое наследие Ираиды Фоминой (1906—1964)». (Москва, Государственный институт искусствознания).

Примечания

Библиография 
 Фомина И. И. Автобиография. Москва, не ранее 1946 г. Рукопись. Автограф // Частный архив.
 
 Лазурский В. В. Ираида Фомина — художник книги  // Искусство. - Москва, 1965. № 11. - С.24-28.
 
 Ираида Ивановна Фомина, [1906-1964]. - Москва : Советский художник, Б. г. - [3] с., включ. 1-ю с. обл., 3 л. ил. : ил.

 Ираида Ивановна Фомина, 1906 - 1964 : книжное оформление : каталог / [сост. кат. Е.О. Шевченко ; авт. вступ. ст. Е.И. Буторина]. - Москва : [б. и.], 1987.

 Чаковская Л. С. Художественное наследие Ираиды Ивановны Фоминой // Художник и книга: Материалы научно-теоретической конференции. Москва, 2016. - С. 131-139.

Ссылки 
Фомин К. Д. Ираида Ивановна Фомина - талантливый график, художник книги: Видеоматериал в 5 частях. - Москва, 2013

Часть 1-я. Начало; Часть 2-я. Гравюры; Часть 3-я. 1930-е гг. Сванетия, планеризм; Часть 4-я. 1940-е - 1960-е гг. Художественная литература; Часть 5-я. 1940-е - 1960-е гг. Работы для музыкального издательства

Члены Московского Союза художников
Члены Союза работников искусств СССР
Плакатисты СССР
Графики СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники СССР
Художники России XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Похороненные на Новодевичьем кладбище